Miejscowości w USA:
 Barnwell – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Barnwell
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Barnwell (ang. Barnwell County) – w stanie Karolina Południowa
W Wielkiej Brytanii:
 Barnwell – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)